MacFarland ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred T. MacFarland (1917–2006), US-amerikanischer Jurist, Politiker und Regierungsbeamter
 Chris MacFarland (* 1970), US-amerikanischer Eishockeyfunktionär
 Emilio MacFarland (* 1991), australischer Gewichtheber
 Floyd MacFarland (1878–1915), US-amerikanischer Radsportler
 Henry Brown Floyd MacFarland (1861–1921), US-amerikanischer Politiker
 William Hamilton MacFarland (1799–1872), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:

 McFarland